Andrzej Zapotoczny (ur. 16 października 1991) – polski skoczek narciarski i trener, wychowanek klubu Start Krokiew Zakopane SMS Zn-e.

Od 2007 roku startuje w zawodach FIS Cup. Kilkakrotnie zajął miejsce w najlepszej dziesiątce konkursu. W 2008 roku w Rovaniemi zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym. Rok później po raz pierwszy wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie, gdzie zdobył brązowy medal w rywalizacji drużynowej. W tym samym roku wywalczył złoto na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Wiśle. 22 stycznia 2010 w Zakopanem zadebiutował w Pucharze Świata.

Przed sezonem 2018/2019 objął funkcje serwisanta, fizjoterapeuty i trenera technicznego w kadrze juniorów reprezentacji Polski w skokach narciarskich. W sezonie 2019/2020 został trenerem technicznym kadry A reprezentacji Polski.

Mistrzostwa świata juniorów

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Polscy skoczkowie narciarscy
Polscy trenerzy skoków narciarskich
Skoczkowie narciarscy AZS Zakopane
Skoczkowie narciarscy Startu Krokwi Zakopane
Urodzeni w 1991
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2015